John Langdon
John Langdon (tipógrafo)
John Langdon Haydon Down

Desambiguações de antropônimos